Баглан Абдуллаевич Жунусов — советский и казахстанский альпинист. Заслуженный Мастер Спорта по Альпинизму, Президент Федерации Альпинизма и скалолазания Республики Казахстан. Покорил 6 вершин в программе 7 вершин мира.

Общие сведения 
Родился 4 мая 1965 года в г. Кентау, Туркестанской области. В 1982 г. окончил среднюю школу в г. Павлодар,

1982—1987 г. — Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.

1987−1993 г.- научный сотрудник Института сильноточной электроники, Институт Оптики Атмосферы Академии Наук СССР, Томск.

1993—1996 г. — директор ТОО КТС, дочернего предприятия Казахтелеком.

1996—2000 г. — генеральный директор совместного предприятия ТОО «Спектрум», телекоммуникации.

2000 −2003 г. — НК «Казмунайгаз», президент АО «Казтранском».

2003—2004 г. — управляющий директор АО «Народный Банк Казахстана»

С 2004г — председатель совета директоров АО «Казахстан Кагазы» и президент Федерации альпинизма и скалолазания РК

Альпинизм 
В течение 24х лет является одним из лидеров и инициаторов развития активного вида спорта -альпинизма и скалолазания в Казахстане. Он является Президентом Федерации Альпинизма и Скалолазания РК . Под его руководством были организованы десятки успешных экспедиций, которые принесли , Заслуженный Мастер Спорта по Альпинизму.

Покорил 6 вершин в программе 7 ВЕРШИН МИРА.

1998 г. Высшая точка Южной Америки — п. Аконкагуа 4Б (Аргентина)

2000 г. Высшая точка Северной Америки -в. Мак-Кинли 5Б (США)

2001 г. Высшая точка Антарктиды -п. Винсон 4Б (Антарктида)

2002 г.п. Хан-Тенгри (7010) 5Б с севера

2003 г. Руководитель экспедиции на Нанга-Парбат, Броуд пик, К2,

2004 г. Экспедиция на Северный полюс с флагом Казахстана на лыжах

2005 г. Экспедиция Антарктида пик «Казахстан», «Астана»

2007 г. Экспедиция К2 с Севера (Китай), руководитель экспедиции

2008 г. п. Ленина (7134) 5А

2009 г. Руководитель Казахстанской экспедиции на Эверест-Лхоцзе.

В 2005 году в составе сборной Казахстана по альпинизму совершил первовосхождение в Антарктиде, Земля Королевы Мод на две безымянные вершины, которым впоследствии были присвоены на правах первопроходцев названия «Казахстан» и «Астана» в честь страны и ее новой столицы.

Основатель международного альпинистского лагеря Туюк-су 

Автор четырех книг-путеводителей по альпинистским маршрутам Заилийского Алатау, по туристским маршрутам, издатель трех методических пособий по развитию горных троп с указателями и местами размещения.

Автор книги-путеводителя по горам «Тропы Алатау» В нем дано описание более 120 маршрутов для походов вблизи Алматы — по Малому Алматинскому, Большому Алматинскому и Бутаковскому ущельям. Гид позволяет заранее детально изучить планируемый маршрут, скачать его на смартфон с помощью QR-кода и пользоваться всей необходимой информацией и картами даже без наличия интернета в горах.

Значимые восхождения:

 п. Свободная Корея по центру северной стены 6А
 п. Замок-Парандас по центру 6А
 п. Чапдара маршрут Солонникова, северная стена 6Б
 п. Корона  5 башня 6А
 в. Мак-Кинли 5Б (США)
 п. Аконкагуа 4Б (Аргентина)
 п. Винсон 4Б (Антарктида)
 п. Хан-Тенгри (7010) 5Б с севера
 п. Ленина (7134) 5А

Примечание 

Альпинисты Казахстана